Selvaggio – come sinonimo di primitivo
Buon selvaggio – denominazione di un mito basato sulla convinzione che l'uomo in origine fosse un "animale" buono e pacifico, solo successivamente corrotto dalla società e dal progresso
Selvaggio – forma maschile del nome proprio di persona italiano Selvaggia
Selvaggio – località a cavallo tra i comuni piemontesi di Coazze e Giaveno, sede del Santuario del Selvaggio

Fumetto 
 Selvaggio – personaggio DC Comics

Persone
Giulio Lorenzo Selvaggio – giurista e archeologo italiano